Арф — фамилия.
 Арф, Джахит (1910—1997) — турецкий математик, ученик Хельмута Хассе.
 Арф, Иван Николаевич — контр-адмирал флота Российской Империи.
 См. также 
 АРФ